Виласар (, ) — топоним в Испании

 Вилассар-де-Дальт
 Виласар-де-Мар